Kanepi est un petit bourg de la commune de Kanepi du comté de Põlva en Estonie.
Au , il compte 612 habitants.

Notes et références 

Kanepi